Calota pode se referir a:
Calota — equipamento para pneus de automóveis
Caixa craniana — estrutura óssea do crânio de vertebrados
Calota de gelo — massa de gelo em uma área elevada
Calota polar — região de latitude elevada coberta por gelo
Calota esférica - em geometria, parte de uma esfera cortada por um plano

Desambiguação